Zeerleder ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Zeerleder (1890–1976), Schweizer Metallurg und Hochschullehrer
 Bernhard Zeerleder (1788–1862), Schweizer Politiker
 Karl Zeerleder (1780–1851), Schweizer Politiker

 Margret Zeerleder-Lutz (1674–1750), Schweizer Pietistin
 Theodor Zeerleder (1820–1868), Schweizer Architekt, Zeichner und Aquarellist

Siehe auch:
 Zeerleder (Patrizierfamilie), Berner Patrizierfamilie